Алекса́ндр Па́влович Мансу́ров:
 Мансуров, Александр Павлович (1788—1880) — русский военный деятель и дипломат, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, посланник в Ганновере и Гааге.
 Мансуров, Александр Павлович (1751—до 1810) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник суворовских походов.